KKS steht für:
 Kaiser-Karl-Schule (Itzehoe)
 Kantonsschule Kollegium Schwyz
 Karl-Kübel-Schule in Bensheim, Hessen
 Kathodischer Korrosionsschutz, siehe Korrosionsschutz #Aktiver kathodischer Korrosionsschutz
 Katholische Schule für Pflegeberufe Essen
 Kaufkraftstandard
 Kernkraftwerk Stade
 King Kool Savas, ein Pseudonym von Kool Savas (* 1975), deutscher Rapper
 KKS (Album), ein Musikalbum von Kool Savas
 Konrad-Kocher-Schule, Ditzingen
 Koordinierungszentrum für Klinische Studien
 Kraftwerk-Kennzeichensystem (nach VGB)
 Krankenkassenkommunikationssystem
 Kvindelige Kunstneres Samfund, dänische Künstlerinnen-Vereinigung um Marie Henriques, Helvig Kinch, Anna Ancher und Anne Marie Carl-Nielsen

kks steht für:
 Giiwo (ISO-639-3-Code), eine der tschadischen Sprachen

Abkürzung